Abdelaziz Kamara (1984) – calciatore mauritano
Aboubakar Kamara (1995) – calciatore francese
Alhaji Kamara (1994) – calciatore sierraleonese
Alhassan Kamara, talvolta noto come Crespo (1993) – calciatore sierraleonese
Alvin Kamara (1995) – giocatore di football americano statunitense
Bingourou Kamara (1996) – calciatore senegalese con cittadinanza francese di origini mauritane
Boubacar Kamara (1999) – calciatore francese
Brahima Kamara (1966) – ex calciatore ivoriano
Chis Kamara (1957) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Diomansy Kamara (1980) – ex calciatore senegalese con cittadinanza francese
Foday Kamara (1987) – calciatore sierraleonese
Glen Kamara (1995) – calciatore finlandese, di origini sierraleonesi
Hafsatu Kamara (1991) – velocista sierraleonese
Hassane Kamara (1994) – calciatore francese
Ibrahim Kamara (1966) è un allenatore di calcio ivoriano
John Kamara (1988) – calciatore sierraleonese
Kei Kamara (1984) – calciatore sierraleonese
Mariatu Kamara (1987) – scrittrice e attivista sierraleonese
Mohamed Kamara (1987) – calciatore sierraleonese con cittadinanza finlandese
Ola Kamara (1989) – calciatore norvegese
Samura Kamara (1951) – politico ed economista sierraleonese
Teeboy Kamara (1996) – calciatore liberiano naturalizzato australiano
Youssouf Kamara (1981) – calciatore ivoriano